Sainte-Marthe steht für:
 Sainte-Marthe (Familie), französische Adelsfamilie

Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Marthe (Eure), Département Eure
 Sainte-Marthe (Lot-et-Garonne), Département Lot-et-Garonne

Orte in Québec, Kanada:
 Sainte-Marthe (Québec)
 Sainte-Marthe-sur-le-Lac